Peabody Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peabody Township (Kansas)
 Peabody Township (North Dakota)